

Rois 
 Conrad I dit le Jeune (†918), roi de Francie Orientale (Germanie) de 911 à 918.
 Conrad I (1228-1254), roi de Sicile de 1250 à 1254 et roi des Romains de 1237 à 1254 sous le nom de Conrad IV.
 Conrad I, roi d'Arles.
 Conrad I de Montferrat (v. 1145-1192), roi de Jérusalem en 1192.
 Conrad I et Conrad II, margraves de Brandebourg

Ducs 
 Conrad I dit le Roux, duc de Lotharingie de 945 à 953.
 Conrad I, duc de Carinthie de 1006 à 1011.
 Conrad I, duc de Brno de 1061 à 1092, de Znojmo de 1054 à 1092, et duc de Bohême en 1092.
 Conrad I, duc de Głogów de 1177 à 1190.
 Conrad I (1090-†1152), duc de Zähringen de 1122 à 1152.
 Conrad I, duc de Cracovie de 1241 à 1243, duc de Sandomierz de 1194 à 1200, duc de Sieradz et Łęczyca de 1232 à 1247, de Mazovie et de Cujavie.
 Conrad I, duc de Głogów et de Grande-Pologne de 1309 à 1312, duc d'Oleśnica de 1312-1366.

Comtes 
 Conrad I, comte de Paris, comte d'Auxerre et comte en Argengau.
 Conrad I, comte de Luxembourg de 1057 à 1086.
 Conrad I, comte palatin du Rhin de 1156 à 1195.
  Conrad I, comte de Fribourg et comte d'Urach de 1237 à 1271.
 Conrad I, comte d'Oldenbourg de 1344 à 1368.

Autres 
 Conrad I de Wurtemberg, seigneur de Wurtemberg de 1081 à 1092, considéré comme le fondateur de la Maison de Wurtemberg.
 Conrad I le Pieux (1098-†1157), margrave de Misnie et comte Wettin de 1130 à 1156.
 Conrad I de Nuremberg (1186-†1261), burgrave de Nuremberg de 1227 à 1261.
 Conrad II de Bavière (†1055), seigneur de Zutphen sous le nom de Conrad I de 1033 à 1042 et duc de Bavière de 1049 à 1053.
 Conrad I de La Tour-Châtillon de Zurlauben, militaire suisse du XVI siècle.
 Conrad  de Bourgogne, fils de Welf 
 Conrad I, souverains du Saint-Empire

Ecclésiastiques 
 Saint Conrad d'Urach, ou Conrad I de Metz, abbé de Villiers, puis abbé de Clairvaux de 1214 à 1216, puis abbé de Cîteaux de 1217 à 1219, puis cardinal et évêque de Porto.

Conrad I